Altenfelden ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Altenfelden, Marktgemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Altenfelden (Allersberg), Kirchdorf des Marktes Allersberg im Landkreis Roth, Bayern
 Altenfelden (Frankenhardt), Weiler der Gemeinde Frankenhardt im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Altenfelden (Oerlenbach), Ortswüstung im Gebiet der Gemeinde Oerlenbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern, siehe Ebenhausen (Oerlenbach)

Siehe auch:
 Altenfeld